Мужа — топоним:
 Мужа — озеро в Лужском районе Ленинградской области;
 Мужа — ручей, левый приток Нечкинки в Удмуртии;
 Мужа — одно из названий левой составляющей реки Лиелупе.